Клятва на крові — шоста книга із серії оригінальних науково-фантастичних романів за мотивами всесвіту «Вавілон 5».
 Клятва на крові — 19-й епізод 2-го сезону Зоряний шлях: Глибокий космос 9.
 Клятва на крові — австралійський фільм 1990 року.
 Клятва на крові — легендарний договір, укладений вождями семи древньоугорських племен.
 Blood Oath — студійний альбом американського дез-метал-гурту Suffocation.